Mont peut désigner :

Géographie 
 un mont, synonyme de montagne dans le sens générique du terme ;
 un mont, un type de relief de plissement formé du toit d'un anticlinal.

Toponyme

Mont, village de la commune de Bastogne (anciennement commune de Wardin), dans la province du Luxembourg ;
 Mont, village de la commune de Comblain-au-Pont, dans la province de Liège ;
 Mont, village de la commune de Daverdisse dans la province du Luxembourg ;
 Mont, section de la commune de Houffalize, dans la province du Luxembourg ;
 Mont, village de la commune de Malmedy, dans la province du Luxembourg ;
 Mont, hameau de la commune de Theux, dans la province de Liège ;
 Mont, village de la commune de Vielsalm dans la province du Luxembourg ;
 Mont, section de la commune belge d'Yvoir, dans la province de Namur ;
 Mont-de-l'Enclus, commune de la province de Hainaut ;
 Mont-Gauthier, section de la ville de Rochefort ;
 Mont-Saint-André, section de la commune de Ramillies ;
 Mont-sur-Marchienne, section de la ville de Charleroi.
 "Mont" est également le nom wallon de Mons

Mont-Joli, ville de la municipalité régionale de comté  de  La Mitis
 Mont-Laurier, ville du Québec ;
 Mont-Saint-Grégoire, municipalité du Haut-Richelieu ;
 Mont-Saint-Hilaire, ville du Québec ;
 Mont-Saint-Pierre, municipalité du Québec ;
 Mont-Tremblant, ville du Québec.

Mont-ral, commune de Catalogne ;
 Mont-ras, commune de la province de Gérone ;
 Mont-roig del Camp, commune de la province de Tarragone.

Le Mont, commune des Vosges ;
 Le Mont-Saint-Michel, commune de la Manche ;
 Mont, ancienne commune de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Pange ;
 Mont, commune des Pyrénées-Atlantiques ;
 Mont, commune des Hautes-Pyrénées ;
 Mont, commune de Saône-et-Loire ;
 Mont, lieu-dit de la commune de Saint-Igny-de-Vers, située dans le Rhône ;
 Mont-Bernanchon, commune du Pas-de-Calais ;
 Mont-Bertrand, commune du Calvados ;
 Mont-Bonvillers, commune de Meurthe-et-Moselle ;
 Mont-Cauvaire, commune de Seine-Maritime ;
 Mont-d'Astarac, commune du Gers ;
 Mont-Dauphin, commune des Hautes-Alpes ;
 Mont-de-Galié, commune de la Haute-Garonne ;
 Mont-de-Lans, commune de l'Isère ;
 Mont-de-Laval, commune du Doubs ;
 Mont-de-l'If, commune de la Seine-Maritime ;
 Mont-de-Marrast, commune du Gers ;
 Mont-de-Marsan, préfecture des Landes ;
 Mont-devant-Sassey, commune de la Meuse ;
 Mont-de-Vougney, commune du Doubs ;
 Mont-Disse, commune des Pyrénées-Atlantiques ;
 Mont-Dol, commune d'Ille-et-Vilaine ;
 Mont-d'Origny, commune de l'Aisne ;
 Mont-et-Marré, commune de la Nièvre ;
 Mont-Laurent, commune des Ardennes ;
 Mont-lès-Lamarche, commune des Vosges ;
 Mont-lès-Neufchâteau, commune des Vosges ;
 Mont-lès-Seurre, commune de Saône-et-Loire ;
 Mont-l'Étroit, commune de Meurthe-et-Moselle ;
 Mont-l'Évêque, commune de l'Oise ;
 Mont-le-Vernois, commune de la Haute-Saône ;
 Mont-le-Vignoble, commune de Meurthe-et-Moselle ;
 Mont-Louis, commune des Pyrénées-Orientales ;
 Mont-Notre-Dame, commune de l'Aisne ;
 Mont-Ormel, commune de l'Orne ;
 Mont-près-Chambord, commune du Loir-et-Cher ;
 Mont-Roc, commune du Tarn ;
 Mont-Saint-Aignan, commune de la Seine-Maritime ;
 Mont-Saint-Éloi, commune du Pas-de-Calais ;
 Mont-Saint-Léger, commune de la Haute-Saône ;
 Mont-Saint-Père, commune de l'Aisne ;
 Mont-Saint-Remy, commune des Ardennes ;
 Mont-Saint-Vincent, commune de Saône-et-Loire ;
 Mont-Saxonnex, commune de la Haute-Savoie ;
 Mont-sous-Vaudrey, commune du Jura ;
 Mont-sur-Courville, commune de la Marne ;
 Mont-sur-Meurthe, commune de Meurthe-et-Moselle ;
 Mont-sur-Monnet, commune du Jura ;
 Mont-Villers, ancienne commune de la Meuse ;

Mont-Organisé, commune du département du Nord.

Mont Ngafula, commune du sud de la ville de Kinshasa.

Mont-Sainte-Gertrude, commune de la province de Hollande-Méridionale.

Mont-la-Ville, commune du canton de Vaud ;
 Mont-Noble,  commune du canton de Valais ;
 Mont Pèlerin, élévation sur le canton de Vaud;
 Mont-sur-Rolle, commune du canton de Vaud ;
 Mont-Tramelan, commune du canton de Berne.

Autres 
 Le Mont, navire plus connu sous le nom de Knock Nevis

Homonymies 
 
 
 
 
 
 
  (mont en breton)
  (mont en anglais)

Voir aussi 

 Liste des sommets par continent
 Montagne
 Puy
 Puech (montagne)
 Colline
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France